Changement de look () est un court métrage d'animation américain réalisé par Kyle Balda et Samuel Tourneux, sorti le  aux États-Unis.

Le film présente les personnages de Moi, moche et méchant, Margo, Edith et Agnès aidées par les Minions afin de transformer la maison de Gru en un lieu adapté à l'accueil d'orphelines avant la visite de l'inspecteur.

Le film est sorti en France avec la sortie du DVD du film Moi, Moche et Méchant

Synopsis 
Le film commence, sur la maison de Gru, dans laquelle le téléphone fixe reçoit un appel téléphonique. Margot, l'aîné des trois enfants réceptionne l'appel, qui vient de l'orphelinat, que elle-même, Édith, et Agnès, ont quitté, pour partir vivre chez Gru. Elle demande alors à Agnès d'aller chercher Gru pour recevoir l'appel, mais cette dernière lui dit, qu'il s'est absenté pour aller chercher, un composant chimique. Margot, se fait alors passer pour Gru, en imitant son accent. Elle convient ensuite d'une date avec son interlocuteur, puis raccroche. Elle raconte ensuite à Agnès et Édith, que les services sociaux ont décidé d'organiser, une inspection chez eux, pour qu'ils puissent s'assurer que la maison de Gru, convient bien aux enfants. Sans quoi, les trois fillettes seront renvoyées à l'orphelinat. Elles décident alors, de décorer la maison, avec l'aide des Minions, en peignant la maison (d'habitude noire) avec des couleurs vives, et en faisant passer toutes les armes et les instruments de torture de Gru, pour des jouets et des décorations. Les filles voient ensuite l'inspecteur arriver à la porte de la maison, en se rappelant que Gru n'est pas encore rentré. L'inspecteur sonne ensuite à la porte et se fait accueillir par un "faux" Gru (qui se trouve être, un minion mis sur les épaules de Margot, affublé des vêtements de Gru, et d'une carotte en guise de faux nez). Margot invite L'inspecteur à rentrer en reprenant l'accent et la voix de Gru. Durant la visite de l'inspecteur, Édith et Agnès, s'efforcent de cacher les Minions. Finalement, après avoir terminé son rapport, l'inspecteur s'apprête à s'en aller, mais se retrouve nez à nez avec le vrai Gru, au moment où celui ci ouvre la porte. Le minion déguisé, pris de panique, s'échappe du costume, laissant le gros manteau de Gru, retomber sur l'inspecteur, qui s'évanouit de peur, dans les bras de Gru en laissant tomber son bloc note. Le manteau tombe ensuite, révélant Margot. Gru ramasse le bloc note de l'inspecteur, et remarque que son inspection est positive et que par conséquent, les filles peuvent rester vivre avec lui. Il regarde alors sa maison transformé, et s'évanouit à son tour. Les filles se réunissent pour voir si il va bien. Le film se finit, sur Agnès qui s'écrie : "Je crois qu'il a adoré".

Fiche technique 
 Titre original : 
 Titre français : Changement de Look
 Titre québécois : Inconnu
 Réalisation : Kyle Balda et Samuel Tourneux
 Scénario : Brett Hoffman
 Montage : Patrick J. Voetberg
 Musique : Christopher Westlake
 Animation : Guy-Laurent Homsy
 Production : John Cohen, Janet Healy et Chris Meledandri
 Production exécutive : Pierre Coffin et Chris Renaud
 Production associée : Arnauld Boulard et Patty Hicks
 Sociétés de production : Illumination Entertainment et Universal Pictures
 Société de distribution : Universal Studios
 Pays : ,  et 
 Langue originale : anglais
 Durée : 3 minutes 52 secondes
 Date de sortie : 
  : 
  :

Distribution 
 Miranda Cosgrove : Margo
 Elsie Fisher : Agnès
 Dana Gaier : Edith
 Pierre Coffin : Les Minions

Notes et références

Liens externes 

Film américain sorti en 2010
Film français sorti en 2010
Film japonais sorti en 2010
Court métrage d'animation américain
Court métrage d'animation français
Court métrage d'animation japonais
Comédie américaine de science-fiction
Comédie française de science-fiction
Comédie japonaise de science-fiction
Court métrage de science-fiction
Spin-off de film
Film Moi, moche et méchant
Suite de film américain
Film d'Universal Pictures